Ел Чиво има више значења:

 Ел Чиво (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чиво (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чиво (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чиво (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чиво, Пасо ел Чиво (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чиво (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чиво, Рељено Санитарио Мунисипал (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Чиво (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чиво (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чиво (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чиво (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чиво (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Чиво, Антонио Фуско (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чиво (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чиво (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику